

Cinema 
 Sacrificio fatale (The Rapture) – film del 1991 diretto da Michael Tolkin

Letteratura 
 The Rapture  – racconto di Thomas Disch del 1986
 The Rapture  – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2006, della serie Left Behind

Musica 
 The Rapture  – gruppo musicale indie rock/dance punk statunitense
 The Rapture  – album di Siouxsie and the Banshees del 1995
 The Rapture  – singolo di Rexanthony del 2001
 The Rapture  – traccia dell'album The Power and the Myth degli House of Lords del 2004

Televisione 
 Estasi (The Rapture) – episodio della quarta stagione di Supernatural

Pagine correlate 
 Rapture